Космос-133 — первый экспериментальный космический корабль типа «Союз» (7К-ОК № 2). На борту находился манекен. Предполагалось протестировать стыковку с другим «Союзом» (7К-ОК № 1), который должен был быть запущен позже, но из-за неполадок на корабле № 2 его старт был отменен.

Из-за очень интенсивной работы двигателей причаливания и ориентации по каналу вращения после отделения от ракеты-носителя всё топливо было израсходовано, поэтому стыковка стала невозможной. Было решено проверить режим управляемого спуска и мягкую посадку. Однако вернуть корабль на Землю не удалось из-за ошибок при его сборке, была перепутана фазировка команд на управляющие рулевые сопла. Из-за подозрения в том что аппарат приземлится  за пределами СССР, была запущена система автоматического подрыва, которая и уничтожила корабль 30 ноября 1966 в 10:21 GMT.

Попытка запуска  состоялась 14 декабря 1966 года,  старт был отложен, но произошло срабатывание САС и взрыв ракеты в стартовом сооружении повлекший гибель троих человек.

См. также 
 Космос-140 — 7К-ОК № 3
 Союз-1 — 7К-ОК № 4
 Космос (КА)

Примечания

Ссылки 
 Б. Е. Черток. Ракеты и люди. Горячие дни Холодной войны. Книга третья. Глава 5. Рождение «Союзов». «Космос-133»
 
 К 40-летию первой автоматической стыковки в космосе
 А.Железняков. Энциклопедия «Космонавтика». Хроника освоения космоса. 1966 год.

Космонавтика СССР
Космические корабли серии «Союз»
1966 год в науке
Космические аппараты серии «Космос»
1966 год в СССР
Испытательные космические полёты
Космические аппараты по алфавиту